Sara Sierra es el nombre de:

 Sara Sierra, actriz española nacida en 1990.
 Sara Sierra, actriz española nacida en 1995.